Henryk z Wierzbna (zm. 1319) – biskup wrocławski
 Henryk z Wierzbna (zm. 1337–1340) – kanonik wrocławski
 Henryk z Wierzbna (zm. 1342–1343) – archidiakon wrocławski